Гильмутди́нов — татарская фамилия. Известные носители:

 Гильмутдинов, Альберт Харисович (род. 1956) — российский физик.
 Гильмутдинов, Гайфутдин (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Гильмутдинов, Динар Загитович (род. 1969) — депутат Государственной думы РФ VIII созыва.
 Гильмутдинов, Ильдар Ирекович (род. 1962) — депутат Государственной думы РФ IV—VIII созывов.

 Гильмутдинова, Лира Талгатовна (род. 1953) — российский и башкирский учёный-медик, профессор Башкирского госмедуниверситета.